Bak, hím kecske
Bak (Capricornus), állatövi csillagkép
Bak, heraldikai fogalom
Bak, község Zala megyében
Bak, kisvasúti kocsi
BAK Budapesti AK, egykori terézvárosi sportegyesület